Сергей Ломоносов:
 Ломоносов, Сергей Григорьевич (1799—1857) — лицейский товарищ Пушкина, российский дипломат, посланник в Бразилии, Португалии и Нидерландах, тайный советник.
 Ломоносов, Сергей Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.